Els Zigomicets són fongs terrestres amb esporangiospores no flagelades. Són fongs sapròfits (descomponen matèria orgànica). Pertanyen a la família dels fongs inferiors (caracteritzats per les hifes no septades - cenocítics -). La reproducció asexual (per esporangis) és més freqüent que la sexual (els micelis entren en contacte i produeixen una canicació de les hifes, els dos segments es fusionen fent el zigot (diploid) i a partir d'aquí es produeix un esporangi; aquest procés es realitza per zigoespores). Com a exemple de zigomicets, podem trobar el Rhizopus (floridura del pa).

Zigomicots